De Courten – famiglia svizzera
 Louis-Martin de Courten – ufficiale svizzero
 Raffaele de Courten – ammiraglio e politico italiano
 Raphael de Courten – militare svizzero